Бори́с Каза́нцев:
 Казанцев, Борис Александрович (1917—2007) — советский дипломат.
 Казанцев, Борис Прокопьевич (род. 1938) — Заслуженный тренер СССР (хоккей на траве), старший тренер сборной СССР (1989—1991).